Diamir steht für:

 Diamir (Distrikt), in der Region Kaschmir, Pakistan
 Nanga Parbat, Berg im Westhimalaya
 DIAMIR, Veranstalter für Erlebnisreisen